Cet article relate le parcours de l'équipe de Slovaquie lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au . C'est la première participation de la Slovaquie depuis l'indépendance ; auparavant la Slovaquie faisait partie de la Tchécoslovaquie (l'équipe de Tchécoslovaquie participa pour la dernière fois en 1990).

Pendant cette coupe du monde, l'équipe, basée au Villas Luxury Suite Hotel, dans la banlieue de Pretoria, réussit à se qualifier pour les huitièmes de finale en battant et éliminant notamment l'Italie au premier tour lors de la troisième journée.

Qualifications

Résultats Groupe 3 

|}

Buteurs 
Stanislav Šesták finit en tête du classement des buteurs de son groupe, à égalité avec l'attaquant polonais Euzebiusz Smolarek. L'attaque slovaque est la cinquième meilleure des qualifications de la zone Europe, à égalité avec la Serbie.

Effectif 
Une liste provisoire de vingt-neuf joueurs a été annoncée par Weiss le . Le , la liste est réduite à vingt-huit après le forfait de Miroslav Karhan pour une blessure au tendon d'Achille. Le , Weiss annonce sa liste des vingt-trois (les statistiques de sélection et de buts correspondent aux statistiques au début de la compétition) :

Le staff de la délégation slovaque est composé de Vladimír Weiss, le sélectionneur, son assistant Michal Hipp, du directeur technique, Róbert Tomaschek, d'un entraîneur des gardiens, Miroslav Mentel, d'un entraîneur physique, Martin Rusňák, de deux entraîneurs assistants, Stanislav Varga et Boris Kitka, de deux médecins, Vladimír Pener et Ladislav Pavlovič, deux masseurs (Jiří Jurza et Viliam Kálmán), ainsi que leur assistant Marián Drinka, d'un assistant, Ján Beniak, et d'un analyste vidéo, Michal Slyško.

Coupe du monde

Premier tour - groupe F

Nouvelle-Zélande - Slovaquie

Slovaquie - Paraguay

Slovaquie - Italie

Huitième de finale

Pays-Bas - Slovaquie

Notes et références 

Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2010
CDM 2010